Novine:
 El País (Španjolska), Španjolska
 El País (Cali), Kolumbija
 El País (Tarija), Bolivija
 El País (Urugvaj), Urugvaj